Кашинский сельский округ

Московская область 

 Кашинский сельский округ Волоколамского района (1994—2006)

Тверская область 

 Кашинский сельский округ Оленинского района (до 2005 года)
 Кашинский сельский округ Селижаровского района (до 2005 года)